L'Open de Singapour masculin de squash 2022 est l'édition masculine 2022 de l'Open de Singapour de squash qui se déroule à Singapour du 15 au .

Ce tournoi de squash oppose 24 joueurs dont 8 têtes de série et un joueur invité, Samuel Kang.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Singapour de squash
 Open de Singapour féminin de squash 2022

Liens externes 
 page PSA

Sport à Singapour en 2022
Compétition de squash à Singapour
Sport en novembre 2022
Squash en 2022
Événement sportif international à Singapour